Die Saison 1984/85 war die 38. reguläre Austragung der Nationalliga B, der zweithöchsten Schweizer Spielklasse im Eishockey. Die sechs bestplatzierten Mannschaften qualifizierten sich für die NLA-Relegation, in der der Zürcher SC, HC Ambrì-Piotta, HC Sierre und EHC Olten den Aufstieg erreichten. Der SC Herisau, SC Langenthal, EHC Wetzikon und der EHC Visp stiegen in die dritthöchste Spielklasse, die 1. Liga, ab.

Modus 
In der Hauptrunde absolvierte jede der 14 Mannschaften jeweils 26 Spiele. Die sechs bestplatzierten Mannschaften qualifizierten sich für die NLA-Relegation. Die übrigen acht Mannschaften bestritten eine Abstiegsrunde, deren vier Letztplatzierten direkt in die dritte Liga abstiegen. Die Punkte aus der Hauptrunde wurden in die Abstiegsrunde übernommen. Für einen Sieg erhielt jede Mannschaft zwei Punkte, bei einem Unentschieden einen Punkt. Bei einer Niederlage erhielt man keine Punkte.

Hauptrunde

Tabelle

Abstiegsrunde

Topscorer 
(Hauptrunde und Abstiegsrunde)

Weblinks

Einzelnachweise 

B1984
Eishockeysaison 1984/85